

Цваліни — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Цваліни — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства